Смородиновка:

 Смородиновка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Смородиновка ― деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Смородиновка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России.
 Смородиновка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области
 Смородиновка — алкогольная наливка из черной смородины.